Alimos kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Alimos, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Álimos, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas,